Натуральне число 141
 141 рік до нашої ери
 141 рік нашої ери